Николай Еремеев:
 Еремеев, Николай Григорьевич (1877—1941) — русский журналист и детский писатель.
 Еремеев, Николай Викторович — советский живописец, художник-график, член Союза художников России.